Erdélyi Tibor (1932–) táncos, koreográfus, népi szobrász faragóművész
 Erdélyi Tibor (1953–) tájfutó
 Erdélyi Tibor (1958–) fotóművész
 Erdélyi Tibor (1961–) festő